Сен-Жан-де-ла-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 80 км на схід від Нанта, 8 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 236,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-де-ла-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-ла-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара